

Patronyme 

 Balthazar Houwaert (1525-1576 ou 1582), frère de Johan Baptista Houwaert, théologien, dominicain puis ministre luthérien et écrivain en langue néerlandaise ;
 Iehan ou Johan Baptista Houwaert (1533-1599), conseiller et maître ordinaire de la Chambre des comptes du duché de Brabant et un poète et dramaturge humaniste d'expression néerlandaise.
Patronyme néerlandais